Marc Gettmann (* 4. August 1972 in Hameln) ist ein deutscher Zauberkünstler, der einer breiteren Öffentlichkeit durch Auftritte im Fernsehen bekannt wurde.

Karriere 
Gettmann nahm nach dem Abitur das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Köln auf. Im Jahr 2002 absolvierte er das zweite Staatsexamen und war kurz für eine Kölner Anwaltskanzlei tätig, bevor er sich für eine Karriere als Zauberkünstler entschied. Schon während des Studiums absolvierte er kleinere Auftritte. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 1998 in der RTL-Sendung Karls Kneipe mit Karl Dall. Er begann, sich auf das Vorführen von Kunststücken zu spezialisieren, die auf reine Fingerfertigkeit beruhten. Zudem entdeckte er seine Begeisterung für Mentalmagie, bei der er während der Show die Gedanken des Publikums zu lesen schien. Hierbei hat Gettmann immer klargestellt, dass gerade seine Mental-Shows auf erklärbaren Trickprinzipien beruhen und keine übersinnlichen Phänomene sind. Für verschiedene Unternehmen trat Marc Gettmann in Europa, den USA und Asien auf. 

Es folgten Auftritte für zahlreiche weitere Fernsehsender (RTL, Sat1, WDR, Pro 7, ZDF und ARD). Für Pro 7 kreierte er mit seinem Kollegen Florian Severin eine Sendereihe mit dem Namen Die Aussteiger, die einen ironischen Blick auf die Mentalmagie bot. Für das Fernsehen wurde er oft als Experte für Mentalmagie interviewt.

Marc Gettmann war regelmäßiger Gast auf den Comedybühnen Kölns und beim Comedyfestival 2016.

Auszeichnungen 
 1995: 3. Platz im Bereich Manipulation bei den deutschen Vorentscheidung des Magischen Zirkels von Deutschland in Dreieich
 1998: 1. Platz im Bereich Mentalzauberkunst bei den deutschen Vorentscheidungen des Magischen Zirkels von Deutschland in Ennepetal

Bühnenauftritte 
 Kölner Comedyfestival
 Schweizer Comedyfestival
 Renitenztheater Stuttgart
 Wühlmäuse Berlin
 Hansatheater Hamburg
 Nightwash Köln
 Palazzo Frankfurt
 Grimme Online Award Bensberg/Köln
 Pomp Duck Neujahrsempfang Berlin

Weblinks 
 Website von Marc Gettmann

Einzelnachweise 

Zauberkünstler
Deutscher
Geboren 1972
Mann